Niccolò Stenone, anatomico e naturalista danese (Copenaghen 1638 – Schwerin 1686).
Dotto di Stenone, dotto escretore della ghiandola parotide.